Pedro Sanchez kan syfta på:

Pedro Sánchez (född 1972), spansk politiker
Pedro Sánchez (ort), ort i Dominikanska republiken